Europska prvenstva u košarci se održavaju svake druge godine u organizaciji Međunarodne košarkaške federacije (FIBA). Službeni kratki naziv natjecanja je Eurobasket. 
Organizatori tj. domaćini prvenstava su ili gradovi ili neke od europskih država.

Rezultati prvenstava za košarkaše

Odličja po državama 
Po stanju nakon EP 2017.

 Država više ne postoji. Zadnji nastup Jugoslavije bio je 1991. godine.

Najbolji igrači
Popis igrača koje se izabralo za najbolje igrače na prvenstvu. i najboljih strijelaca svakog prvenstva. Hrvatski košarkaš Krešimir Ćosić je dvaput bio najbolji igrač. Grčki košarkaš Nikos Galis te srpski košarkaš Radivoj Korać su bili najbolji strijeci 4 puta.

Izvori

Vidi 
europska košarkaška prvenstva za žene
europsko prvenstvo u košarci za igrače do 16 godina
europsko prvenstvo u košarci za igrače do 18 godina
europsko prvenstvo u košarci za igrače do 20 godina